Серге́й Генна́дьевич Лузя́нин (род. 23 июля 1956) — российский историк-востоковед, эксперт по международным отношениям в Восточной Азии, внутренней и внешней политике КНР, Монголии, проблемам безопасности в регионе АТР и Центральной Азии.

Доктор исторических наук. Руководитель Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН). С июля 2016 по март 2020 г. был директором ИДВ РАН. Профессор МГИМО (У) МИД РФ, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), член Российского совета по международным делам, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований (ФПВИ).

Биография 
Окончил с отличием Иркутский государственный педагогический институт по специальности «История» (1977).

В 1984 году в Институте востоковедения АН СССР защитил кандидатскую диссертацию «Китай в русско-монгольских отношениях 1911—1919 гг.».

В 1990-е годы находился на преподавательской работе в российских регионах. Докторская диссертация: «Россия — Монголия — Китай в первой половине XX в.» (ИВ РАН, 1994). В 1998 году прошёл стажировку в Институте им. Дж. Олина Гарвардского университета, США (семинар профессора С. Хантингтона).

Заместитель руководителя Центра «Россия — Китай» Института Дальнего Востока РАН (1999—2001). В 2001—2002 годах стажировался в Дипломатической академии МИД КНР (Пекин);

В 2001—2009 годах — со-директор магистерской программы «Регионы Азии и Африки» по направлению «Международное регионоведение» МГИМО (У) МИД РФ, с 2005 года профессор кафедры востоковедения, директор международного исследовательского Центра «Россия — АСЕАН» МГИМО.

В 2004—2007 годах — помощник заместителя председателя комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания РФ IV созыва.

С 2009 по ноябрь 2014 года — первый заместитель директора по науке Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, руководитель Центра стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС Института, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ.

С ноября 2014 года — исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН, профессор МГИМО и НИУ ВШЭ (совместительство), президент Фонда поддержки востоковедческих исследований.

С июля 2016 по март 2020 года — директор ИДВ РАН, с 2020 г. — руководитель Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС ИДВ РАН.

Владеет китайским, английским и монгольским языками.

Научная деятельность 
Автор более 400 научных работ, включая 7 монографий:

 Шанхайская Организация Сотрудничества 2013—2015. Прогнозы, сценарии и возможности развития. М.: ИДВ РАН, 2013. — 87 с.;
 Россия и Китай в Евразии. — М. ИД «Форум» 2009, 288 с.;
 Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004—2008 гг.) — М.: АСТ: «Восток — Запад», 2007, 448 с.;
 Россия, Монголия, Китай в первой половине XX в. — М.: изд-во Института Дальнего Востока РАН, 2003.- Изд. 2-е, дополненное;
 Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004—2008 гг.) // АСТ — «Восток — Запад», 448 с.;
 Китай в мировой политике / Серия: «Учебники МГИМО». М., 2001 (глава «Китай, Россия и Центральная Азия: разграничение региональных интересов»);
 Дипломатическая история событий на Халхин-Голе. 1932—1939 гг. // Новая и новейшая история. 2001. N2;
 «Треугольник» Россия — Монголия — Китай в 1911—1945 гг. — долговременный исторический фактор современного климата в восточной Азии // Монголия: Актуальные вопросы национальной безопасности. Улан-Батор, 1999 (на монг. яз.);
 Из истории взаимоотношений России, Монголии и Китая в 20-30-е годы XX века. Улан-Батор, 1998. 76 с. (на монг. яз.);
 Взаимоотношения России, Монголии и Китая в первой половине XX в.: проблемы, выводы и оценки // Дальний Восток России — Северо-Восток Китая. Исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества. Хабаровск, 1998;
 Монголия: между Россией и Китаем (1920—1924) // Проблемы Дальнего Востока. 1995. N2;
 Коминтерн, Монголия и китайская революция. 1925—1927 // Восток. 1996. N1;
 Монголия, которую мы потеряли // Азия и Африка сегодня. 1994. N6.

Источники

Ссылки 
 Страница на сайте ИДВ РАН
 Страница на сайте МГИМО
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Биография в справочнике «Международные исследования в России»
 Российский Совет по Международным Делам, доклад «Российско-китайский диалог: модель 2015 года»
 Российский Совет по Международным Делам, доклад «Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014—2015»

востоковеды России
Синологи СССР
Синологи России
Историки России
Доктора исторических наук
Выпускники вузов Иркутска
Профессора МГИМО
Преподаватели ВШЭ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники Института Дальнего Востока РАН